Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Brunssum in de provincie Limburg.

Brunssum